Nertobriga puede referirse a:

 Nertobriga Concordia Iulia, yacimiento arqueológico ubicado en el término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz).
 Nertobriga (Tarraconense), antigua ciudad perteneciente al pueblo celtibero de los Belos.